jarzmo (uprząż)
 jarzmo (elektrotechnika)
 jarzmo (do pomiarów własności magnetycznych)
 jarzmo (symbol)
 jarzmo mostowe
 jarzmo masztu
 mechanizm jarzmowy